Saint Mary's College o St. Mary’s College puede referirse a:

Saint Mary's College, una universidad de Indiana, Estados Unidos. 
Saint Mary's College of California, una universidad de California, Estados Unidos. 
St. Mary's College, una universidad de Delaware, Estados Unidos.
St. Mary's College, una universidad de Kansas, Estados Unidos.
St. Mary's College, una universidad de Kentucky, Estados Unidos.
St. Mary’s College of Maryland, una universidad de Maryland, Estados Unidos.